Harry Niemann ist der Name folgender Personen:

* Harry Niemann (Intendant) (1920–1999), deutscher Schauspieler und Theaterintendant 
 Harry Niemann (Publizist) (* 1951), deutscher Historiker und Publizist